|-
| (30401) 2000 KO47||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30402) 2000 KN50||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30403) 2000 KR50||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30404) 2000 KN51||||31 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30405) 2000 KE52||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30406) 2000 KU54||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30407) 2000 KK55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30408) 2000 KW55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30409) 2000 KY55||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30410) 2000 KU56||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30411) 2000 KP57||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30412) 2000 KJ58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30413) 2000 KS59||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30414) 2000 KC69||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30415) 2000 KT74||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30416) 2000 KG76||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 30417 Штаудт (Staudt)||2000 LF||1 червня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 30418 Якобштайнер (Jakobsteiner)||2000 LG||1 червня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (30419) 2000 LU||2000 LU||2 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (30420) 2000 LD1||||1 червня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (30421) 2000 LM2||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30422) 2000 LE4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30423) 2000 LG4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30424) 2000 LS4||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30425) 2000 LP7||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30426) 2000 LU8||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30427) 2000 LX8||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30428) 2000 LP11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30429) 2000 LR11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30430) 2000 LO16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30431) 2000 LR16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30432) 2000 LM20||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30433) 2000 LJ21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30434) 2000 LQ21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30435) 2000 LB29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30436) 2000 LC29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30437) 2000 LE32||||5 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30438) 2000 LL34||||3 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 30439 Мо (Moe)||2000 MB||21 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 30440 Ларрі (Larry)||2000 MG||22 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 30441 Керлі (Curly)||2000 MX||24 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (30442) 2000 MO4||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 30443 Стілтьєс (Stieltjes)||2000 NR||3 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 30444 Шемп (Shemp)||||5 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 30445 Стірлінг (Stirling)||||5 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (30446) 2000 NO2||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30447) 2000 NO3||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 30448 Yoshiomoriyama||||7 липня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (30449) 2000 NH13||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30450) 2000 NM20||||6 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30451) 2000 NX23||||5 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30452) 2000 NR24||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30453) 2000 NQ25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30454) 2000 NK26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30455) 2000 NB27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30456) 2000 OY1||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30457) 2000 OZ3||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30458) 2000 OC6||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30459) 2000 OK6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30460) 2000 OT6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30461) 2000 OZ9||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30462) 2000 OM10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30463) 2000 OE11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30464) 2000 OH12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30465) 2000 OY13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30466) 2000 OP14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30467) 2000 OV14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30468) 2000 OW16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30469) 2000 OZ16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30470) 2000 OR19||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30471) 2000 OF20||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30472) 2000 OM23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30473) 2000 OP23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30474) 2000 OE26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30475) 2000 OA32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30476) 2000 OY34||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30477) 2000 OM36||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30478) 2000 OQ37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30479) 2000 OW37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30480) 2000 OH40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30481) 2000 OX40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30482) 2000 OG45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30483) 2000 OG52||||24 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30484) 2000 PD6||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30485) 2000 PK16||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30486) 2000 PE23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30487) 2000 QG10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30488) 2000 QJ11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30489) 2000 QL32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30490) 2000 QP33||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30491) 2000 QJ38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30492) 2000 QQ40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30493) 2000 QM48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30494) 2000 QD67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30495) 2000 QZ72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30496) 2000 QN80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30497) 2000 QH97||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30498) 2000 QK100||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30499) 2000 QE169||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30500) 2000 QC193||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

30400